

Geografia

Austria 
 Weikersdorf – frazione di Baden, città nel distretto di Baden (Bassa Austria)
 Weikersdorf am Steinfelde – comune nel distretto di Wiener Neustadt-Land (Bassa Austria)

Germania 
 Weikersdorf – frazione di Feuchtwangen, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)

Repubblica Ceca 
 Weikersdorf – antico nome tedesco di Vikýřovice, comune nel distretto di Šumperk (Olomouc)